Zima může být:
 chlad
 zima – roční období
 Zima 1929 – nejchladnější zima 20. století
 Nukleární zima – globální změna klimatu po katastrofě

geografické pojmy
 Zima (město) – město v Irkutské oblasti v Rusku
 Zima (řeka v Rusku)
 Zima (řeka v Gruzii)
 Zima (řeka v Angole)

příjmení osob
 Aleš Zima (* 1973) – český hokejový útočník
 Alois Zima (1873–1960) – český architekt a stavitel
 Andrej Zima (1910–1984) – slovenský pedagog a řeckokatolický kněz
 Anton Zima (* 1946) – český politik, poslanec ČNR a PSP za ODS a US
 David Zima (* 2000) – český fotbalista
 Josef Zima (1924–2001) – československý politik, poúnorový bezpartijní poslanec
 Karel Zima (* 1971) – český herec
 Lukáš Zima (* 1994) – český fotbalový brankář
 Madeline Zima (* 1985) – americká herečka
 Peter V. Zima (* 1946) – literární vědec, vysokoškolský učitel
 Petr Zima – český lingvista, orientalista, odborník na africké jazyky
 Radek Zima (* 1973) – český herec
 Tomáš Zima (* 1966) – český lékař, profesor a rektor UK
 Vanessa Zima – americká herečka
 Yvonne Zima – americká herečka

jiný význam
 Paní Zima (2008) – německá filmová pohádka
 Zima (hudební projekt)
 ZIMA – zkratka Zimbabwe Music Awards
 Zima a jaro – ukrajinská dětská opera
 Zima Software – česká softwarová firma

Podobná příjmení 
 Zíma

Externí odkazy 
 
 

Česká příjmení